Церкви на честь Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Благовіщенська церква (Київ) — православна церква в місті Київ, Україна, зруйнована у 1935 році
 Благовіщенська церква-дзвіниця Кирилівського монастиря в місті Київ, зруйнована у 1937 році
 Благовіщенська церква (Ковель) — православна церква в місті Ковель, Волинська область
 Благовіщенська церква (Лохвиця) — православна церква в місті Лохвиця, Полтавська область
 Благовіщенська церква (Мгарський монастир) на території Спасо-Преображенського Мгарського монастиря, що розташований неподалік міста Лубни
 Благовіщенська церква (Федорівка) — православна церква в с. Федорівка Карлівського району Полтавської області
 Благовіщенська церква (Чернігів) — православна церква в місті Чернігів, збудована 1186 року, не збереглася

Благовіщенська церква (Сарапул) — православна церква в місті Сарапул, Росія

Див. також 
 Благовіщенський собор
 Благовіщенський монастир